Befund steht für:

 Befund (Archäologie), die nicht-beweglichen materiellen Überreste der Vergangenheit, etwa Strukturen im Boden
 Befund (Medizin), das Resultat der medizinischen Allgemein- oder Fachuntersuchung
 Psychopathologischer Befund, das Resultat einer systematischen psychologischen oder psychiatrischen Untersuchung
 Befund (Sachverständiger), das Ergebnis eines Gutachtens